Софія Угорська ( близько 1050 —  18 червня 1095) — донька короля Угорщини Бели I та польської королівни Ріхези, дружина маркграфа Крайни та Істрії Ульріха, а після його смерті — герцога Саксонії Магнуса.
 Софія Угорська ( 1136 —  не раніше 1161) — донька короля Угорщини Бела II та Єлени Сербської, була заручена з королем Німеччини Генріхом Беренгаром, який помер до весілля. Стала черницею.